Ülgen steht für:

 Ülgen (Gottheit), ein Hauptgott der Enzen (Volk) und Selkupen in Sibirien

Ülgen ist der Familienname folgender Personen:

 Mehmet Ali Ülgen (1887–1952), türkischer Admiral
 Meray Ülgen (* 1941), türkisch-deutscher Theatermacher und Karikaturist